Hell Isn't My Home es el álbum de estudio debut de larga duración de la banda October Sky. Fue lanzado originalmente el 10 de octubre de 2007, pero se lanzó oficialmente como álbum doble por TRX Distribution. El segundo disco es un disco bonus que incluye las tres primeras canciones del primer EP  de la banda October Sky EP. En 2009, la compañía fue comprada hacia fuera por DEP bajo Universal Music Canada, y October Sky y Universal no lograron llegar a un acuerdo para seguir distribuyendo el álbum.

El álbum estuvo grabado, producido, mezclado y masterizado por la banda en su estudio de casa en Montreal. El arte de álbum y el diseño estuvo hecho por arte y el diseñador gráfico Vill Mak.

El primer sencillo del álbum es «Hit the Ground»" el cual era reproducido por veinte estaciones radiofónicas comerciales a través de Canadá. El vídeo musical para «Hit the Ground» debutó  en el número cuatro, al frente de Madonna y Justin Timberlake, en MusiquePlus' "Plus sur commande," un espectáculo televisivo que reproduce música más pedida de la semana., y era también reproducido en MuchLOUD. El segundo sencillo es «Hell Isn't My Home».

El álbum ganó el Toronto Exclusive Magazine Award in 2008 para Best Provincial Rock CD Album.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Álbumes debut de 2008
Álbumes de October Sky
Álbumes de rock alternativo
Álbumes de rock progresivo
Álbumes de Canadá de 2008